Switched at Birth bezeichnet:

 einen Fernsehfilm aus dem Jahr 1991, siehe Babyswitch – Kind fremder Eltern (Switched at Birth)
 einen Fernsehfilm aus dem Jahr 1999, siehe Bei Geburt vertauscht (Switched at Birth)
 eine Fernsehserie des Kabelsenders ABC Family aus dem Jahr 2011, siehe Switched at Birth (Fernsehserie)